Název Sněženský potok má více vodních toků:

 Sněženský potok (přítok Svatavy) – pravostranný přítok Svatavy v okrese Sokolov
 Sněženský potok (přítok Fryšávky) – levostranný přítok v Fryšávky v okrese Žďár nad Sázavou